

Biografia 
Nacque a Tursi, in provincia di Matera; è stato prima insegnante di scuola elementare e successivamente direttore didattico, quindi educatore e maestro di molte generazioni di tursitani. Affiancò all'impegno lavorativo di educatore la passione per la poesia e compose versi in lingua e in vernacolo.

La sua poesia non ha intenti critici e letterari, ma sicuramente occupa un posto importante nella storia culturale di Tursi. Ha il merito artistico e culturale di essere stato, nel Novecento, il primo a scrivere in dialetto. Si può definire il predecessore del poeta Albino Pierro, infatti proprio grazie a lui e a qualche suo scritto che è nata la voglia in Pierro di adottare, anche per le sue opere, una svolta dialettale, rendendo il dialetto di Tursi, famoso in tutto il mondo. Il suo nome è persino riportato tra i poeti dell'otto/novecento presso l'University of California. Tutte le sue poesie sono raccolte in due volumi: Ore di svago e Foglie secche e note gaie.

Pubblicazioni

Note

Bibliografia

Voci correlate
Dialetto materano
Dialetto metapontino

Cristiano, Vincenzo